Алан Джеффри Андерсон (, родился 16 октября 1982 года, Миннеаполис, Миннесота) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Профессиональная карьера

НБА и Лига развития НБА 
Андерсон выставлял свою кандидатуру на драфте НБА 2005 года, однако не был выбран. В августе 2005 года он подписал контракт с клубом «Шарлотт Бобкэтс». 28 ноября команда отказалась от его услуг, однако 17 марта 2007 года она снова подписала с ним контракт до конца сезона. В то время, когда он не был связан контрактом с «Бобкэтс» он выступал за клуб Лиги развития НБА «Талса 66», где он в среднем за игру набирал 15,8 очка.

Европа 
13 сентября 2007 года он подписал контракт с итальянским клубом «ВидиВичи Болонья». После года в Италии, он в 2008 год перешёл в российский клуб «Зенит», а 31 декабря 2008 года он перешёл в хорватский клуб «Цибона Загреб». 24 мая 2009 года он подписал контракт с израильским клубом «Маккаби Тель-Авив», где провёл один год.

Возвращение в Лигу развития НБА 
Андерсон был выбран под вторым общим номером клубом «Нью-Мексико Тандербёрдс» на драфте Лиги развития НБА под 2 общим номером. За 10 игр в «Тандербёрдс» он в среднем за игру набирал 21,3 очка.

Возвращение в Европу 
31 декабря 2010 года он подписал контракт с испанским клубом «Барселона», вместе с которым стал чемпионом Евролиги в сезоне 2009/10. Он также был назван самым ценным игроком Кубка Испании в сезоне 2010/11. Он стал одним из ключевых фигур в финальном матче, в котором набрал 19 очков.

Возвращение в НБА 
26 марта 2012 года Андерсон подписал 10-дневный контракт с клубом «Торонто Рэпторс». 17 апреля 2012 года команда продлила с ним контракт до конца сезона 2011/12. За это время он смог заслужить доверие тренера Дуэйна Кейси и стал выходить в стартовом составе. Из 17 игр он вышел в стартовом составе в 12 играх, набирая в среднем за игру по 9,6 очка. 30 июля 2012 года он продлил контракт с «Рэпторс».

30 июля 2013 года подписал контракт с «Бруклин Нетс». 12 июля 2015 года Андерсон подписал контракт с «Вашингтон Уизардс». 13 октября он перенёс операцию на левой лодыжке из-за чего пропустил первую половину сезона 2015/16 годов. Его дебют в «Визардс» состоялся 24 февраля 2016 года в игре против «Чикаго Буллз», в которой он за 16 минут набрал 9 очков.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте университета Мичиган Стэйт

Родившиеся в Миннеаполисе
Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки «Нью-Мексико Тандербёрдс»
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Лейкленд Мэджик»